Леонард Герман Геррит (Лео) Халле (; ) — нидерландский футболист, игравший на позиции вратаря. Всю свою игровую карьеру провёл в клубе «Гоу Эхед». В составе клуба дважды в 1930 и 1933 годах становился чемпионом Нидерландов.

В составе национальной сборной дебютировал в 1928 году в выездном мачте против Италии. Всего за сборную провёл пятнадцать встреч.

Личная жизнь 
Отец — Йохан Халле, был родом из , мать — Йоханна Клёйн, родилась в Эпе. Родители поженились в феврале 1899 года в Девентере — на тот момент отец работал производителем сигар. В их семье было ещё трое детей: дочери Янна и Кристина, сын Ян.

Женился в возрасте двадцати семи лет — его супругой стала 25-летняя Албердина (Дин) Стенбрюгген. Их брак был зарегистрирован 5 июля 1933 года. В браке родилось трое детей: сын и две дочери, одна из которых умерла в младенчестве.

Умер 15 июня 1992 года в родном Девентере в возрасте 86 лет. В последние годы жизни страдал болезнью Паркинсона и имел проблемы с сердцем.

В 2008 году его супруга отметила 100-летний юбилей, она умерла в 2010 году.

Достижения 
«Гоу Эхед»
 Чемпион Нидерландов (2): 1929/30, 1932/33

Примечания

Ссылки 
 Biografisch Woordenboek van Nederland — biografie
 Wie is Wie in Overijssel

Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Футбольные тренеры Нидерландов